Sindbad (mittel- und neugriechisch Συντίπας Syntípas, neulateinisch Syntipas) steht für:
 Sindbad, Erzählung aus der Sammlung Tausendundeine Nacht
 Buch von Syntipas dem Philosophen, auch Buch von Sindbad dem Philosophen, persisch-arabisch-mittelgriechischer Kranz von Erzählungen um den Philosophen Syntipas; siehe auch Die sieben weisen Meister
 Sindbad (Fernsehserie), britische Fernsehserie
 Sindbad (Krater), Krater auf dem Saturnmond Enceladus
 Sindbad (Fernbus), polnisches Fernbusunternehmen
 Sindbad (Anime), japanische Zeichentrickserie (1975–1976)
 (41488) Sindbad, Asteroid
 Popeye the Sailor Meets Sindbad the Sailor, US-amerikanischer Kurzfilm (1936)
 Sindbad der Seefahrer (Film), US-amerikanischer Abenteuerfilm (1947)
 Sindbads siebente Reise, US-amerikanischer Fantasyfilm (1958)
 Szindbád, ungarischer Spielfilm (1971), dessen Hauptfigur hauptsächlich durch sein unstetes Leben Ähnlichkeiten mit Sindbad zeigt.
 Sindbads gefährliche Abenteuer, britisch-US-amerikanischer Fantasyfilm (1973)
 Sindbad und das Auge des Tigers, britischer Fantasyfilm (1977)
 Sindbad – Social Business, ein österreichisches Social Business
 Nagisa no Sindbad, deutsch Sindbad vom Strand, japanisches Filmdrama (1995)
 RTS Sindbad, in Dubai eingesetztes Schulschiff, siehe Sørøy (Schiff, 1949)
 Name des Vielfliegerprogramms der Fluggesellschaft Oman Air